Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2014 года проводился с 15 по 19 января в городе Умео.

В чемпионате приняло участие 14 команд.

Чемпионом стала команда Lits CC Eriksson (Эстерсунд; скип Оскар Эрикссон); команда Lits CC выиграла чемпионат в 3-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд, Оскар Эрикссон как скип команды — в 3-й раз. Серебряные медали завоевала команда Skellefteå CK Eskilsson (Шеллефтео; скип Густав Эскилссон). Бронзовыми призёрами стали команды, проигравшие в полуфиналах: Härnösands CK Team First Hotels (Хернёсанд; скип Маркус Хассельборг) и Skellefteå CK Melin (Шеллефтео; скип Jon Melin).

Одновременно и в том же месте проводились чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2014.

Формат турнира

Составы команд 

(источник: ; скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Предварительный этап

Стадия А (A-stege) 
Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный этап, проигравшие — в стадию В.

Стадия B (B-stege) 
Победители стадии B (три команды) проходят сразу в медальный этап, проигравшие — в стадию С.

Стадия C (C-stege) 
Победители стадии С (три команды) проходят в медальный этап, проигравшие выбывают.
{{4TeamBracket
| RD1=Игра 1
| RD2=Игра 2

| seed-width=
| score-width=30px
| team-width=210

| RD1-seed1=
| RD1-team1=
| RD1-score1=
| RD1-seed2=
| RD1-team2=
| RD1-score2=

| RD1-seed3=
| RD1-team3=CK Granit-Gävle Gavlekyla
| RD1-score3=6
| RD1-seed4=
| RD1-team4=Amatörföreningens CK Esbjörnsson
| RD1-score4=7

| RD2-seed1=
| RD2-team1=Skellefteå CK Eskilsson
| RD2-score1=7
| RD2-seed2=
| RD2-team2=Amatörföreningens CK Esbjörnsson
| RD2-score2=4
}}

 Медальный этап (Slutspel) 
Выигравшие в «игре 2» выходят напрямую в полуфиналы, победители полуфиналов разыгрывают финал. Проигравшие в «игре 2» выходят в игру за вторую путёвку в полуфиналы; в этой встрече проигравший получает общее 5-е место. Проигравшие в «игре 1» выходят во встречи между собой, проигравшие в которых получают общее 7-е место, а победители встречаются с проигравшими в «игре 2».Стадия 1.Стадия 2.Стадия 3.'''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2014
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2014

2014
Спорт в Швеции в 2014 году
Спортивные соревнования в Умео
Январь 2014 года